Adam Lintz – matematico ed economista olandese
 Mackenzie Lintz – attrice statunitense
 Madison Lintz – attrice statunitense
 Matt Lintz – attore statunitense